

Patronyme 

 Didier Maigret, directeur de la photographie français ;
 Éric Maigret, sociologue français ;
 Georges-Edmond Maigret (1846-1929), peintre d'histoire et aquarelliste
 Louis Maigret (vers 1510-1558), grammairien ;
 Louis-Désiré Maigret (1804-1882), missionnaire, premier vicaire apostolique des îles Sandwich.
 Familles de Maigret 
 Famille de Maigret (Lorraine) dont :
 Joseph Marie François de Maigret (1771-1860), militaire français ;
 Edgard de Maigret (1841-1910), vice-amiral français ;
 Caroline de Maigret (1975-), mannequin et productrice de musique français ;

Titres 

 Maigret, roman policier de Simenon publié en 1934, qui fait partie de la collection de romans et de nouvelles du même nom ;
 Maigret, série télévisée britannique (1960-1963) avec Basil Sydney puis Rupert Davies ; 
 Maigret, série télévisée néerlandaise (1964-1969) avec Kees Brusse puis Jan Teulings ; 
 Maigret, bande dessinée parue chez Nuit et Jour (1969) ;
 Maigret, téléfilm français (1970) faisant partie de la série Les Enquêtes du Commissaire Maigret de Claude Barma et Jacques Rémy (1967-1990) avec Jean Richard ; 
 Maigret, téléfilm anglais de Paul Lynch (1988) avec Richard Harris ; 
 Maigret, série télévisée franco-belgo-helvético-tchèque (1991-2005) avec Bruno Cremer ; 
 Maigret, série télévisée britannique (1992-1993) avec Michael Gambon ; 
 Maigret, série de bande dessinée de presse d'Opera Mundi (1992-1997) ;
 Maigret, série de bande dessinée parue chez Lefrancq (1992-1997) ;
 Maigret, série télévisée britannique (2016) avec Rowan Atkinson ;
 Maigret, film français de Patrice Leconte sorti en 2022, avec Gérard Depardieu.

Personnages de fiction 
 Commissaire Maigret, personnage de roman policier de Georges Simenon ;
 Jûzo Maigret, personnage du manga Détective Conan, nommé d'après le précédent.

Voir aussi